Șagu plaats in Roemenië
 Sagu (Indonesië)